Die Nemzeti Bajnokság 2011/12, offiziell auch OTP Bank Liga nach dem Sponsor OTP Bank genannt, war die 111. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 15. Juli 2011 und endete am 26. Mai 2012.

Meister wurde Debreceni Vasutas SC vor Titelverteidiger Videoton FC. Das Team war an allen 30 Spieltagen Tabellenführer. Am Tabellenende war der Zalaegerszegi TE FC hoffnungslos unterlegen und stand ab dem ersten Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Zweiter Absteiger war Vasas Budapest.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Tabelle auf soccerway.com
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12